Cantorchilus leucopogon е вид птица от семейство Troglodytidae.

Източници 

Cantorchilus